Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Nicole Vaidišová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Anabel Medina Garrigues ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6–4, 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Amélie Mauresmo (finale)
  Jelena Janković (semifinali)
  Daniela Hantuchová (ritiro)
  Li Na (quarti di finale)
  Marion Bartoli (semifinali)

 Anabel Medina Garrigues (campionessa)
 Martina Müller (ritiro)
 Akiko Morigami (primo turno)
 Émilie Loit (quarti di finale)
 Nicole Pratt (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 2007